Fernando II puede referirse a:

 Fernando II de León, rey de León (1157-88).
 Fernando II de Aragón, llamado el Católico (1479-1516). 
 Fernando II de Sicilia (1479-1516), más conocido por Fernando V de Castilla. 
 Fernando II de Nápoles (1495-96), llamado Ferrandino.
 Fernando II, archiduque de Austria (1564-1595).
 Fernando II, Emperador del Sacro Imperio Romano (1619-37).
 Fernando II, gran duque de Toscana (1620-70).
 Fernando II de Navarra (1759), más conocido por Fernando VI de Castilla.
 Fernando II, rey de las Dos Sicilias (1830-1859). 
 Fernando II, rey de Portugal (1837-53).

de:Liste der Herrscher namens Ferdinand#Ferdinand II.
eo:Ferdinando (regantoj)#Ferdinando la 2-a